Дя́тловые, или дя́тлы , — семейство птиц, входящее в отряд дятлообразных. Занимает в нём центральное положение (включая 34 из 76 родов и 233 из 440 видов отряда). Характерная черта подавляющего большинства представителей семейства — долотообразный клюв, с помощью которого дятлы долбят кору и сердцевину дерева, извлекая оттуда пищу — насекомых и их личинок. Почти все виды являются оседлыми либо кочующими — это лазающие древесные птицы, которые летают неохотно (но быстро) и, как правило, на короткие расстояния. Живут обычно поодиночке или парами; некоторые, как желудёвый дятел (Melanerpes formicivorus)  живут большими группами.

Внешний вид и строение 
Мелкие и средней величины птицы длиной 7—60 см и массой 7—520 г. Самым маленьким представителем семейства считается золотолобый дятелок (Picumnus aurifrons) из Южной Америки, его длина составляет всего 8 см, а масса 7—8 г. Самая крупная ныне живущая птица семейства дятловых — большой мюллеров дятел (Mulleripicus pulverulentus) из Юго-Восточной Азии, его длина составляет около 50 см, а масса более 450 г. Вплоть до недавнего времени были известны и более крупные виды — императорский дятел (Campephilus imperialis) (58 см, более 600 г) и белоклювый дятел (Campephilus principalis) (50 см, около 500 г), однако в данный момент они, возможно, вымерли (их статус в настоящее время не подтверждён).

Тело у дятловых — вальковатое, коренастое. Окраска оперения разнообразна, у большинства видов яркая (чёрная, зелёная или пёстрая). Крылья тупые и широкие, состоят из 10—11 первостепенных маховых перьев.

Дятловые обитают, главным образом, в лесах, на деревьях, поэтому ноги у них короткие, с длинными пальцами и цепкими когтями; два пальца направлены вперед, два назад. У большинства видов, за исключением дятелков (подсемейство Picumninae), хвост клинообразный, из жестких перьев, что позволяет использовать его в качестве опоры. Эти перья (всего их 12) заострены на конце, а стволы их — очень толстые и пружинистые. Перья хвоста черепицеобразно налегают друг на друга (средняя пара — сверху).

Дятлы обладают тонким, крепким клювом, при помощи которого они в поисках пищи или при устройстве гнезда долбят кору и древесину; исключение составляют вертишейки, слабый клюв которых не позволяет заниматься долблением древесины. Дятлы часто постукивают клювом по стволам деревьев (так что найти их в лесу не составляет труда), причём эти постукивания они используют и как средство связи (чтобы сигнализировать о владении территорией). Весной, во время брачного периода, самцы барабанят клювом по сухим деревьям, издавая характерную трель.

Средством предохранения дыхательных путей от попадания в них образующейся при долблении мелкой стружки у дятлов служат жёсткие, обращённые вперёд волосковидные перья, прикрывающие ноздри.

Питание дятлов 
Доставать из ходов древесины насекомых дятлам помогают чрезвычайно длинный язык, далеко высовывающийся из клюва, и сильно развитые слюнные железы, которые позволяют приклеивать добычу к языку (помимо добываемых из-под коры насекомых и их личинок, дятлы нередко питаются муравьями в муравейниках, термитами, семенами деревьев и ягодами. На конце языка обычно имеются шипики; он располагается в специальной полости черепа (её образуют рожки подъязычной кости, которые тянутся по бокам черепа, загибаясь вверх на затылке и переходя вдоль темени на лоб, а иногда достигая верхней челюсти). При движении подъязычного аппарата вперёд язык выдвигается из разреза клюва более чем на длину головы.

Распространение 
Распространены почти повсеместно, однако отсутствуют в приполярных регионах, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Новой Гвинее, на Мадагаскаре и некоторых океанических островах. На территории России встречается 11 видов семейства, относящихся к 6 родам (учтён недавний перенос вида малый пёстрый дятел из рода Picoides в недавно выделенный род Dryobates); по другим данным, в России насчитывается 14 видов дятловых. Наибольшее распространение имеют большой пёстрый, малый пёстрый, зелёный, седой, трёхпалый дятел, желна и вертишейка.

Чаще всего дятлы привязаны к лесистой местности, где они живут на деревьях и питаются древесными насекомыми. Кроме того, высокая относительная влажность воздуха, частые атмосферные осадки и наличие рядом водоёмов со стоячей или проточной водой способствуют биоразнообразию и изобилию этих птиц. Во влажном и сыром климате деревья больше подвержены грибковому заражению и гниению, чем создают необходимые условия для существования насекомых, которыми питаются дятлы, и облегчают птицам долбление древесины, в которой те устраивают свои гнёзда. Преимущественно на земле кормятся зелёные дятлы (Picus), которые питаются муравьями и термитами, а также некоторые виды, приспособившиеся к жизни в условиях пустыни, такие как андский шилоклювый дятел (Colaptes rupicola) из Южной Америки или южноафриканский земляной дятел (Geocolaptes olivaceus).

Размножение 

Почти все представители семейства гнездятся в дуплах, хотя пампасный дятел (Colaptes campestris campestroides), обитающий в пампах Южной Америки, и южноафриканский земляной дятел (Geocolaptes olivaceus), населяющий безлесные местности — скалистые склоны гор и обрывистые речные берега, роют норы в берегах рек или на склонах холмов. Большинство из них выдалбливает в деревьях дупла (15—45 см) самостоятельно. Исключение составляют вертишейки, которые сами дупло не выдалбливают, хотя и в состоянии расширить и углубить уже существующее; они либо пользуются уже покинутыми дуплами, либо выбрасывают хозяев из найденного подходящего гнезда. Обычно на сооружение одного дупла уходит не больше двух недель, хотя у кокардового дятла (Picoides borealis), обитающего на юго-востоке США, на это может уйти несколько лет. Подстилка в гнезде чаще всего отсутствует.

Во время брачного периода дятловые образуют пары. В кладке — обычно 3—7 белых блестящих яиц, редко больше. Инкубационный период составляет 10—12 дней, оба родителя участвуют в насиживании. Птенцы вылупляются голыми и беспомощными. После вылета из гнезда они некоторое время держатся вместе, но затем выводок распадается, и дятлы бродяжничают по лесу в одиночку.

Систематика и филогения 

Семейство дятловых подразделяется на 4 подсемейства, а наиболее крупное из них — Picinae — делится, в свою очередь, на 4 трибы. Филогенетические связи между данными подсемействами и трибами изобразим при помощи следующей кладограммы:

Подсемейство Jynginae 
В подсемейство Вертишейковые (Jynginae) включают один род:

  — 2 вида

Род Jynx не только в филогенетическом плане наиболее удалён от остальных родов дятловых; его представители весьма отличны от прочих дятловых и по морфологии, и по образу жизни. Исходя из этого, в 2012 году шведский орнитолог П. Эрикссон предложил поднять ранг вертишейковых до ранга семейства Jyngidae — сестринского таксона по отношению к семейству Picidae в узком его понимании.

Подсемейство Picumninae 
В подсемейство Дятелковые (Picumninae) включают 2 рода и 29 видов:

  — 27 видов
  — 3 вида

Иногда также выделяют монотипический род Verreauxia; обычно же входящий в него вид включают в род Sasia под биноменом Sasia africana.

Подсемейство Nesoctitinae 
В подсемейство Nesoctitinae входят один монотипический род:

 Антильские дятелки (Nesoctites) — 1 вид

Раньше данный род включали в предыдущее подсемейство, но в работе Б. Бенца, М. Роббинса и А. Петерсона (2006) было показано, что данный род является сестринским таксоном для подсемейства Picinae и заслуживает выделения в самостоятельное семейство.

Подсемейство Picinae 
В подсемейство Настоящие дятлы (Picinae) входит подавляющее большинство родов и видов дятловых: 30 родов и 201 вид.

Триба Hemicircini 
В трибу Hemicircini входит один род:

  — 2 вида

Триба Campephilini 
В трибу Campephilini входят 4 рода и 22 вида:

 Блитовы дятлы (Blythipicus) — 2 вида
 Оранжевоспинные дятлы (Reinwardtipicus) — 1 вид
  (Chrysocolaptes) — 8 видов
  — 11 видов

Филогенетические связи между данными родами можно представить в виде следующей кладограммы:

Триба Melanerpini 

В трибу Melanerpini входят 11 родов и 95 видов:

  — 4 вида
 Кубинские зелёные дятлы (Xiphidiopicus) — 1 вид
  — 24 вида
  — 3 вида
  — 7 видов
  — 2 вида
  — 15 видов
  — 12 видов
  — 4 вида
  — 6 видов
  — 14 видов

Систематика трибы не отличается устойчивостью: в начале XXI века из рода Dendrocopos были выделены роды Yungipicus и Leiopicus, а из рода Picoides — роды Dryobates и Leuconotopicus; в то же время вид окинавский дятел (прежде выделявшийся в монотипический род Satheopipo), включён в состав рода Dendrocopos.

Филогенетические связи между родами, входящими в трибу, можно представить в виде следующей кладограммы:

Триба Picini 

В трибу Picini входят 14 родов и 82 вида:

  — 3 вида
  — 13 видов
  — 1 вид
  (Campethera) — 12 видов
  — 5 видов
  — 3 вида
  (Micropternus) — 1 вид
  — 3 вида
  (Piculus) — 7 видов
  — 13 видов
  (Hylatomus) — 4 вида
  — 3 вида
  (Mulleripicus) — 3 вида
  (Celeus) — 12 видов

Филогенетические связи между родами, образующими данную трибу, можно представить в виде следующей кладограммы:

Примечания

Литература 
 
 
 
 .

Ссылки 

 
 
 
 Филогения семейства Picidae на сайте Джона Бойда.

 

 
Семейства птиц